Loftus – sobborgo di Sydney (Australia
Loftus – paese del North Yorkshire (Regno Unito)